Села:
 Олешня — Сумська область, Охтирський район
 Олешня — Чернігівська область, Корюківський район
 Олешня — Чернігівська область, Ріпкинський район

Річки:
 Олешня — притока Болви
 Олешня — права притока Ворскли (Сумська область)
 Олешня — права притока Гжаті (Смоленська область)
 Олешня — права притока Псла (Сумська область)
 Олешня — притока Ужа (Житомирська область)